Стоффелс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стоффелс, Марианна (1910 — год смерти неизвестен) — бельгийская шахматистка, участница чемпионата мира по шахматам среди женщин.
 Стоффелс, Хендрикье (1626, Бредеворт — 1663, Амстердам) — модель и сожительница Рембрандта.